Везенков — болгарская фамилия. Известные носители:

 Везенков, Александр (род. 1995) — болгарский, кипрский и греческий баскетболист. Член мужской баскетбольной сборной Болгарии.
 Везенков, Стоян (1828—1897) — болгарский революционер, борец за освобождение Болгарии от османского ига.